Эва́ндр, Ева́ндр (,   «хороший человек»:  «хорошо» +  «человек») — древнегреческое мужское имя.

Мифологические персоналии 
  — в древнегреческой мифологии ликийский царь, сын и наследник Сарпедона старшего
 Эвандр — культурный герой римско-греческой мифологии, которому приписывают индуцирование греческого пантеона среди доримского населения Италии и создание алфавита
 Евандр — персонаж древнегреческой мифологии, сын Приама от наложницы; см. список детей Приама

Деятели античности 
 Эвандр — афинский архонт-эпоним 382/381 года до н. э. (Лисий, Речь XXVI о докимасии Евандра)
 Эвандр из Фокиды — греческий академический философ, живший в конце III века до н. э.
 Гай Авианий (Авий) Эвандр — афинский скульптор I века до н. э. (ок. 60—30 гг.), работавший в Риме, вольноотпущенник; известен из писем Цицерона
  — скульптор из Македонии I века н. э.